Иоганн Кристиан Людвиг Абель (Johann Christian Ludwig Abeille; 20 февраля 1761 года, Байройт — 2 марта 1838 года, Штутгарт) — немецкий пианист и композитор эпохи классицизма.

Жизнь 
Родился в семье королевского камердинера. Образование (в том числе и музыкальное) получил от Антонио Борони (Antonio Boroni), Фердинандо Мазанти (Ferdinando Mazzanti) и Иоганна Готлиба Сауманна (Johann Gottlieb Sämann). В 1782 году он стал членом придворного оркестра. Иоганн Рудольф Цумштег считал Абеля своим преемником. В 1782 году он стал членом музыкантов Суда; в 1802 году получил должность концертмейстера, а позже органиста Суда. Вышел на пенсию в 1832-м, но продолжал сочинять.

Работы 
Абель писал произведения для фортепиано, а также много камерной и вокальной музыки. Среди его произведений:
 «Амур и Психея», зингшпиль 4 акта. Премьера: 18 января 1800 г. в Штутгарте.
 «Смотритель», зингшпиль два действия. Премьера: 1805 Штутгарт
 «Петр и Энни», зингшпиль два действия. Премьера: 29 сентября 1809 Людвигсбург
 Фантазия для фортепиано, Op. 4
 Концерт для фортепиано в 4 руки и оркестра Op.6
 Соната для фортепиано в четыре руки, Op. 22
 Пепельная среда, Op. 11
 Песня Усопших о любви
Также Абель обработал несколько народных песен.

Примечания

Ссылки 
 Rochus von Liliencron: Abeille, Johann Christ. Ludwig. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 1, Duncker & Humblot, Leipzig 1875, S. 7 f.
 Werke von und über Ludwig Abeille  im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
 Ludwig Abeille  im Bayerischen Musiker-Lexikon Online(BMLO)
 

Композиторы классической эпохи
Композиторы Германии
Оперные композиторы Германии